Il doppio femminile del Rogers Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Klaudia Jans-Ignacik e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma la Jans-Ignacik non partecipa al torneo. La Mladenovic gioca in coppia con Galina Voskoboeva, ma sono state battute al primo turno da Julia Görges e Barbora Záhlavová-Strýcová.

In finale Jelena Janković e Katarina Srebotnik hanno sconfitto Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke per 5-7, 6-2, [10-6].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

  Sania Mirza /  Jie Zheng (secondo turno)
  Liezel Huber /  Nuria Llagostera Vives (secondo turno)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (primo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard /  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Sharon Fichman (semifinale)

  Daniela Hantuchová /  Martina Hingis (secondo turno)
  Angelique Kerber /  Petra Kvitová (primo turno)

Alternate 
  Sandra Klemenschits /  Olga Savchuk (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2013
WTA Tour 2013